Hugues de Bar (évêque de Verdun)
 Hugues IV de Bar
 Hugues-Renaud de Bar, comte de Tonnerre et de Bar-sur-Seine, puis évêque de Langres de 1065 à 1085.